White Noise (2005), een film uit 2005 van regisseur  Geoffrey Sax
 White Noise (2022), een film uit 2022 van regisseur Noah Baumbach
 White Noise, een muziekgroep
 White Noise, een boek van Don DeLillo
 White noise, of witte ruis, een signaal waarvan het frequentiespectrum constant is
 White noise, kunstwerk van Giny Vos in Amsterdam-Zuid
 White Noise (lied), een single uit 2017 van de Belgische postpunkband Whispering Sons

Zie ook 
 The White Noise